Теодор Піффл-Перчевич (; 17 вересня 1911, Мерано, Австро-Угорщина — 22 грудня 1994, Грац, Австрія) — австрійський юрист і політик. Міністр освіти Австрії (1964—1969).

Примітки 

Міністри Австрії